Кваліфікація на змагання з тенісу на літніх Олімпійських іграх 2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) проходила не за результатами кваліфікаційних змагань, а визначалася місцем в рейтингах Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Кваліфікаційні критерії 
Головним кваліфікаційним критерієм було місце в рейтингу ATP і рейтингу WTA, опублікованих 6 червня 2016 року. Формально гравців направляла Міжнародна федерація тенісу. Рейтинги ATP і WTA ґрунтуються на виступах впродовж попередніх 52 тижнів. Кілька турнірів проходять у проміжку, коли рейтинги вже заморожені для кваліфікації, й початком Олімпіади. Також тенісисти повинні входити до складу національних збірних на трьох турах Кубка Федерації (для жінок) і Кубка Девіса (для чоловіків) між Олімпіадами 2012 і 2016. Цю вимогу зменшили до двох турів, якщо збірна змагалася в трьох з чотирьох роках, або якщо гравець грав за свою країну принаймні 12 разів. 

Кожен НОК може надіслати на змагання по 6 жінок і 6 чоловіків, із них щонайбільше по 4 гравці можуть грати в одиночному розряді і дві пари - в парному. Будь-який гравець з перших 56 номерів рейтингу проходить на Олімпіаду і НОК має змогу ввести гравців нижчого рейтингу. Одні й ті самі спортсмени мають право змагатися в одиночному і парному розрядах.

Гравці, що кваліфікувались 
Це попередній список спортсменів, опублікований ITF 19 липня 2016 року.

Чоловічий одиночний турнір 

 Аляж Бедене раніше представляв Словенію, що позбавляє його права змагатись за Велику Британію. Тут не враховані його виступи на кубку Девіса за Словенію.

Жіночий одиночний турнір 

 Роки виступів лише в колових зональних турнірах за останній олімпійський цикл.

 Зокрема й фінал світової групи Кубку Федерації 2012.

Франческа Ск'явоне отримала місце від  ITF, але відмовилася.. Її місце віддали Ван Цян.

Чоловічі пари 

 Комбінований рейтинг. Найкращий рейтинг (в одиночному чи парному розряді) гравця A додається до найкращого рейтингу гравця B.

 Рейтинг в одиночному розряді

 Рейтинг у парному розряді

Жіночі пари

 Комбінований рейтинг. Найкращий рейтинг (в одиночному чи парному розряді) гравчині A додається до найкращого рейтингу гравчині B.

 Рейтинг в одиночному розряді

 Рейтинг у парному розряді

Танасі Коккінакіс одержала спочатку місце від ITF і мала виступати в парі з Карін Кнапп, але відмовилася від нього. Їхнє місце перерозподілили румунській парі в складі Ралука Олару і Андрея Міту.

Змішаний парний розряд 
У змаганнях у змішаному парному розряді взяли участь 16 пар. ITF визначила пари серед тих гравців і гравчинь, хто вже прибув на Олімпіаду, взявши до уваги їхні рейтинги в одиночному і парному розрядах станом на 6 червня.

Примітки

Посилання 
 Official Davis Cup website
 Official Fed Cup website
 Rio 2016 Olympics official website

Кваліфікація
Кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2016
2016 у тенісі‎